Vlhošť je název několika lokalit v jižní části okresu Česká Lípa:

 Vlhošť (Ralská pahorkatina) (614 m) – kopec v Polomených horách
 Malý Vlhošť (439 m) – kopec v Polomených horách u Vlhoště
 Vlhošť (přírodní rezervace) – zahrnuje Malý Vlhošť i Vlhošť
 Vlhošť (Blíževedly) – osada pod Vlhoštěm, místní část obce Blíževedly
 Vlhošť (Žeretice) – místní část obce Žeretice v okrese Jičín